Полевая жандармерия () — подразделения военной полиции армии Германской империи и нацистской Германии (с середины XIX века до окончания Второй мировой войны).

История 
Первые упоминания о полевой жандармерии относятся к Австро-прусско-итальянской (1866) и Франко-прусской (1870—1871) войнам. 

Вскоре после прихода к власти Адольфа Гитлера, 16 марта 1935 года был принят закон о создании вооружённых сил (), по которому в состав «обновлённых» вооруженных сил вермахта также входили подразделения полевой жандармерии. Новые подразделения проходили полную военную подготовку и могли выполнять любые функции военной полиции. Для подготовки полевой жандармерии была открыта школа военной полиции в Потсдаме, где обучали уголовному кодексу, общим и специфическим полицейским навыкам, составлению отчётов, военной технике, самообороне, методам расследований, стенографии, общим управленческим навыкам.

Функции 

Одной из основных функций полевой жандармерии было обнаружение и задержание дезертирующих солдат. По словам Гитлера, «Солдаты могут умирать, а дезертиры должны умирать», — таким образом, большинство дезертиров было казнено. 

Также некоторые подразделения выполняли ряд других функций на оккупированных вермахтом территориях. Их миссии заключались в контроле за передвижением транспортных средств и самолётов, выполнении функций гражданской полиции, выявлении партизан, скрывающихся военнослужащих, также принимали участия в массовых арестах, расстрелах, особенно евреев, отправки людей в концентрационные лагеря. 

Часто полевая жандармерия взаимодействовала с подразделениями Тайной полевой полиции () и СС (особенно с подразделениями полиции безопасности и СД).
Действия полевой жандармерии — одна из самых слабо исследованных страниц истории вермахта во время Второй мировой войны.

Состав 
На начало Первой мировой войны в состав полевой жандармерии входило 33 подразделения, в каждом из которого было по 60 рядовых и 2 военнослужащих сержантского состава. До 1918 года количество подразделений достигло 115.

Во время Второй мировой войны в вермахте существовали полевая жандармерия сухопутных войск (), люфтваффе (; полевая жандармерия люфтваффе также функционировала в парашютных и авиаполевых дивизиях и в корпусе «Герман Геринг»), на флоте () и в войсках СС. Кроме того, сотрудники имперской службы безопасности (не следует путать с Службой безопасности (СД)) имели документы, а также права и полномочия сотрудников как полевой жандармерии, так и сотрудников тайной полевой полиции. Также права, документы и полномочия полевой жандармерии получили военнослужащие полицейских полков СС (SS-Polizei Regimenten).Также документы, права и полномочия как сотрудников полевой жандармерии, так и ГФП  получили сотрудники айнзацгрупп.

В структуре сухопутных войск каждой армии был придан батальон полевой жандармерии, каждой дивизии — рота из 3 офицеров, 30 унтер-офицеров и 31 рядовых (которые исполняли функции водителей и техперсонала). Каждая рота в составе танковой или моторизованной дивизии имела не менее 6 мотоциклов, 17 вездеходов VW, 4 тяжёлых транспорта в составе двух автомобилей повышенной проходимости (2 тонны) и 2 грузовиков (3 тонны). Префикс автомобильных номеров был Pol (полиция), а не WH (вермахт — сухопутные войска); WL (вермахт — ВВС) или WM (вермахт — флот).

Форма и знаки различия 

Служащие полевой жандармерии получили прозвище «цепные псы» из-за носимых на металлической цепи горжетов с нанесённой эмблемой, под которой было написано чёрным «Feldgendarmerie» (готическим шрифтом), обе пуговицы по углам были лакированы люминофором. Род войск можно было распознать по двум знакам на левом рукаве: на предплечье была коричневая лента с вытканной серебристыми готическими буквами надписью «Feldgendarmerie»; выше локтя был шеврон оранжевого (для рядовых) или серебристого (для офицеров) цвета с эмблемой германской полиции. Жандармы СС первоначально носили ленты армейского образца, а с 1942 года — чёрные, с вытканной серым цветом надписью « — Feldgendarmerie», выполненной обычным, не готическим шрифтом. Цвет рода войск жандармерии СС (окантовка погон, просветы на петлицах) также был оранжевым. В жандармерии люфтваффе первоначально был принят голубой цвет рода войск, но в 1943 году его заменили на стандартный для жандармских частей оранжевый. Горжеты использовались или армейского образца, либо вариант, на котором орёл имел тот же дизайн, что и на эмблеме люфтваффе. Ленты и шевроны жандармам люфтваффе не полагались, но тем не менее имеются данные, что служащие, перешедшие из полиции, носили ленты армейского образца. В армии и СС ношение шевронов и лент жандармами было отменено в 1944 году.

Полевая жандармерия считалась войсками вермахта, поэтому полевые жандармы носили войсковую форму и звания, окантовка погон и просветы на петлицах были оранжевые. Наряду с полевой жандармерией позднее были сформированы также так называемые полицейские полки СС (SS-Polizei Regimenten) и батальоны фельдъегерей, прикладной цвет погон которых был белый — пехотный, а на рукаве они носили красную повязку с чёрной надписью в две строки «Oberkommando der Wermacht / Feldjäger». Также фельдъегеря использовали горжеты такого же типа, как и в полевой жандармерии, но с надписью «Feldjägerkorps»/

Послевоенная реорганизация 
В 1955 году, вместе с созданием бундесвера, многим подразделениям вооружённых сил были даны новые названия, которые только номинально отличались от своих вермахтовских эквивалентов. Первое подразделение военной полиции было создано 6 октября 1955 года, а уникальное название «Feldjäger» им было присвоено уже в 1956 году.

См. также 
 Полиция порядка в Третьем рейхе
 Тайная полевая полиция
 Фельдъегерь
 Войска НКВД по охране тыла

Примечания

Литература

Ссылки 
 
январь 1943  625 -й отряд полевой жандармерии https://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1801-delo-2-perevedenny 

Полиция в нацистской Германии
Военная полиция
Вермахт
СС